Rohtak (district), een district van de Indiase staat Haryana
 Rohtak (stad), de hoofdplaats van het Indiase district Rohtak